

Аксуат — озеро у Костанайській області
 Аксуат — село, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Аксуат — село, Аксуатський район, Абайська область
 Аксуат — аул, Єрейментауський район, Акмолинська область
 Аксуат — село, Жанакорганський район, Кизилординська область
 Аксуат — село, Казалінський район, Кизилординська область
 Аксуат — село, Курчумський район, Східноказахстанська область
 Аксуат — село, Мендикаринський район, Костанайська область
 Аксуат — село, Теректинський район, Західноказахстанська область
 Аксуат — село, Тімірязєвський район, Північноказахстанська область
 Аксуат — село, Чингірлауський район, Західноказахстанська область